Long Live Love kan syfta på:

Long Live Love (musikalbum) – ett album av Olivia Newton-John
Long Live Love (Olivia Newton-John-låt)
Long Live Love (Sandie Shaw-låt)